Homeruslaan (Assen)
Homeruslaan (Utrecht)
Homeruslaan (Zeist)